Stora Bockholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Bockholmen, Vörå, Österbotten, 
 Stora Bockholmen, Kimitoön, Åboland,

Sverige 

 Stora Bockholmen (Gryts skärgård), ö med fyren Stora Bockholm övre,

Se även
Lilla Bockholmen
Stora Bockholm

Robotskapade Finlandförgreningar